Blankenburg puede hacer referencia a:

 Blankenburg (Harz) Ciudad de estado federado de Sajonia-Anhalt, Alemania.
 Bad Blankenburg Ciudad del estado federado de Turingia, Alemania.
 Blankenburg (Berlín) municipio del distrito adimistrativo de Pankow.
 Blankenburg (Turingia), municipio de Turingia.